Die Sünderin – film del 1919 diretto da Léo Lasko
Die Sünderin – film del 1928 diretto da Mario Bonnard
Die Sünderin – film del 1951 diretto da Willi Forst